Redman může být:

 Redman (rapper) (* 1970) – americký rapper, hudební producent, DJ a herec

příjmení
 Dewey Redman (1931–2006) – americký jazzový saxofonista
 Joshua Redman (* 1969) – americký jazzový saxofonista a skladatel